

Шелканово — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Шелканово — село, Бірський район, Башкортостан